

Letteratura
 La voce del silenzio – romanzo giallo di Patricia Wentworth
 La voce del silenzio – romanzo di Helena Petrovna Blavatsky del 1889

Cinema
 La voce del silenzio – film del 1953 di Georg Wilhelm Pabst
 La voce del silenzio – film del 1993 di Michael Lessac

Musica
 La voce del silenzio – brano musicale scritto da Mogol e Paolo Limiti (testo) ed Elio Isola (musica)
 La voce del silenzio/Una piccola candela – singolo di Tony Del Monaco
 La voce del silenzio/Unchained Melody – singolo di Dionne Warwick